Xavantes —  grupo étnico nativo do Brasil
 Língua aquém — língua falada pelos xavantes

Geografia
 Chavantes — município do estado do Pará, Brasil
 Palacete Chavantes — palácio no estado de São Paulo

Outros
 Aermacchi MB-326 ou Embraer EMB-326 Xavante — avião 
 Grêmio Esportivo Brasil — clube brasileiro apelidado de Xavante

Desambiguações de topônimos